Eric Thompson peut désigner :
 Eric Thompson (1898-1975), archéologue et épigraphiste anglais ;
 Eric Thompson (1919-2015), pilote de course automobile anglais ;
 Eric Norman Thompson (1929-1982), acteur, producteur et animateur de télévision anglais ;
 Eric Thompson (1980-), lutteur WWE